Technik handlowiec – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.18 oraz A.22.

Absolwenci Technikum Handlowego, chcąc pracować w wyuczonym zawodzie, mogą być zatrudnieni:
 na stanowisku przedstawiciela handlowego,
 w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach,
 w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

Przypisy 

Zawody